Турау:
 Турау, Дитрих (род. 1954) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик.
 Турау, Евгений Фёдорович (1847—1914) — российский сенатор, член Государственного Совета.